

Примітки

Посилання 

Казахстан
Сухопутні війська Казахстану